Линдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линдон, Венсан (род. 1959) — французский актёр, режиссёр, сценарист.
 Линдон, Лайонел (1905—1971) — американский кинооператор.Джонсон, Линдон (1908—1973) — 36-й президент США.

 См. также 
 «Барри Линдон» — кинофильм американского режиссёра Стэнли Кубрика, широко признанный одной из вершин исторического («костюмного») кинематографа.
 Линдон — географическая область и одноимённое эльфийское королевство в вымышленной вселенной Дж. Р. Р. Толкина.